Guy Fanneau de la Horie (1905-1944), lieutenant-colonel, pilote de chasse, mort pour la France, parrain de la base aérienne 110 Creil ;
 Jacques Epron de la Horie (1768-1841), marin français ;
 Jean Fanneau de la Horie (1904-1944), lieutenant-Colonel de la 2ème DB, mort pour la France le  à Badonviller ;
 Victor Claude Alexandre Fanneau de La Horie (1766-1812), général français.

 Charles Julien Fanneau de Lahorie (1758-1822), navigateur français ;
 Jean Baptiste Fanneau de Lahorie (1767-1845), personnalité politique française.

Voir aussi 
 Camp la Horie, base aérienne de Phalsbourg.

Patronyme français